04 может означать:

 Телефонный номер экстренного вызова службы газа (см. Номера телефонов экстренных служб).
 2004 год, а также 1904, 1804, 1704, и т. д.
 Месяц апрель.
 Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Республики Алтай.

См. также 
 4 (число)